Американизация — влияние США на массовую культуру, бизнес-модели, язык и политику других стран. Понятие было изобретено в 1907 году и первоначально относилось к росту популярности американского образа жизни в Канаде. В самих США понятие применяется к процессу ассимиляции иммигрантов.

Американский бизнес и бренды 
7 из 10 самых популярных мировых брендов находятся в США (на 2006 год). Некоторые из них являясь символами американской культуры, часто становятся символом американизации, как например Кока-Кола. Также часто с американизацией связывают культуру фастфуда и, в особенности, сеть заведений McDonald's (по словам некоторых журналистов — «Макдональдс есть везде, куда бы вы ни пошли»), а также ведущие компании в области IT-технологий — Microsoft, Apple Inc. и IBM.

Медиа и популярная культура

Кино и телевидение 
Голливуд и американская кино- и ТВ-индустрия — главные источники, из которых люди, живущие за пределами США, узнают об американской культуре и обычаях. Согласно исследованию, проводимому Radio Times в 2000-х — «Симпсоны», «Отчаянные домохозяйки» и «Остаться в живых» являются ведущими по популярности программами в более чем 20 странах мира. Американские фильмы также популярны во всём мире, 20 всех самых кассовых фильмов в истории сняты в США, в том числе «Аватар» и «Унесённые Ветром».

Музыка 
Американская музыка широко популярна за пределами США. Такие исполнители как Элвис Пресли и Майкл Джексон признаны во всём мире, и произведения их творчества даже после их смерти продаются огромными тиражами. Альбом Майкла Джексона — Thriller продан тиражом более 100 миллионов дисков и является самым продаваемым альбомом в истории. Помимо этого жанры американской музыки вообще имеют огромную популярность и даже образуют собственные региональные сцены (или фактически подталкивают к этому), как например русский рок и японский рок.

Имидж и молодёжные тенденции 
Широко также влияние американских молодёжных традиций, в том числе стиля одежды или молодёжных субкультур. Например, в Японии увлечение хип-хопом привело к появлению субкультуры гяру, проводящих много времени в соляриях и красящих волосы, дабы быть похожими на афроамериканцев, а популярность во всём мире глэм-метала внесло большой вклад в формирование visual kei.

Американизация азиатских слов 
Большинство источников, посвящённых экзотическим странам типа Японии или Китая, — англоязычные, а оригинальные материалы труднодоступны из-за слабого знания среднестатистическим человеком этих языков. Ввиду этого, японские и китайские слова часто записываются калькой с английской записи. Таким образом в русский язык вошли такие термины как гейша, тсуга из японского, и кунг фу, фэншуй из китайского.

Японский язык 

Из-за того что большинство источников о Японии было англоязычными, многие люди переносили эти слова в русский язык, транслируя английский вариант по правилам англо-русской транскрипции, а не японский оригинал, игнорируя официальные системы транскрипции для русского языка и иногда даже правила самого английского, например записывая yo как йо вместо ё или ts как тс вместо ц и т. д. Впоследствии это становилось причиной множества конфликтов, касающихся того, какой вариант лучше (более правильно) передаёт японские слова в русском языке. Некоторые слова даже стали символами этих споров, например суши.

Китайский язык

В историческом сравнении 
В истории человечества перенятие ценностей, языка и культуры ведущей державы встречались нередко. Похожее развитие встречалось:
 в эпоху эллинизма: эллинизация
 в эпоху Римской империи: романизация,
 культурные заимствования от Франции в XVIII и XIX веках: галлизация
 заимствования общественных норм СССР в странах социалистического блока: советизация
 влияние культуры Китая на страны Дальнего Востока и Индокитая: китаизация

См. также 

 Культура США
 Глобализация
 Ассимиляция (социология)
 Культурный империализм
 Антиамериканизм
 Деамериканизация

Примечания

Литература 
 Abdulrahim, Masoud A., Ali A. J. Al-Kandari, and Mohammed Hasanen, "The Influence of American Television Programs on University Students in Kuwait: A Synthesis, " European Journal of American Culture 28 (no. 1, 2009), 57-74.
 Berghahn, Volker R. "The debate on 'Americanization' among economic and cultural historians, " Cold War History, Feb 2010, Vol. 10 Issue 1, pp 107–130
 Campbell, Neil, Jude Davies and George McKay, eds. Issues in Americanisation and Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
 DeBres, Karen. «A Cultural Geography of McDonald’s UK,» Journal of Cultural Geography, 2005
 Fehrenbach, Heide, and Uta G. Poiger. "Americanization Reconsidered, " in idem, eds., Transactions, Transgressions, Transformations: American Culture in Western Europe and Japan (2000)
 Haines, Gerald K. The Americanization of Brazil: A Study of U.S.Cold War Diplomacy in the Third World, 1945-54, Scholarly Resources, 1993
 Martn, Lawrence. Pledge of Allegiance: The Americanization of Canada in the Mulroney Years, Mcclelland & Stewart Ltd, 1993, ISBN 0-7710-5663-X
 Malchow, H.L. Special Relations: The Americanization of Britain? (Stanford University Press; 2011) 400 pages explores American influence on the culture and counterculture of metropolitan London from the 1950s to the 1970s, from «Swinging London» to black, feminist, and gay liberation.
 Moffett, Samuel E. The Americanization of Canada (1907) full text online
 Nolan, Mary.  Visions of Modernity: American Business and the Modernization of Germany (1995)
 Nolan, Mary. "Housework Made Easy: the Taylorized Housewife in Weimar Germany’s Rationalized Economy, " Feminist Studies. Volume: 16. Issue: 3. pp 549+
 Rydell, Robert W., Rob Kroes: Buffalo Bill in Bologna. The Americanization of the World, 1869—1922, University of Chicago Press, 2005, ISBN 0-226-73242-8
 Willett, Ralph. The Americanization of Germany, 1945—1949 (1989)
 Н. А. Цветкова. «Cultural Imperialism»: международная образовательная политика США в годы «холодной войны». СПб: из-во СПбГУ, 2007

Культурная ассимиляция
Культура США